Матчи финалов ЖНБЛ сезона 2004/2005 проходили с 4 по 19 февраля 2005 года. В финалы чемпионата вышли четыре лучших клуба по итогам регулярного первенства. Все раунды финалов состояли всего лишь из одного матча. Чемпионом, во второй раз в своей истории, стал клуб «Данденонг Рейнджерс», который со счётом 52:47 переиграл команду «Сидней Юни Флэймз». «Данденонг» третий раз вышел в большой финал ЖНБЛ, в двух из них становился триумфатором турнира, «Сидней» в свою очередь в десятый раз добрался до решающей стадии финалов, имея в своём активе лишь три победы. Самым ценным игроком финала стала Джасинта Хэмилтон, впервые завоевавшая этот почётный приз.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Сетка финалов

Результаты

Полуфиналы

Сидней — Аделаида — 94-93

Данденонг — Буллин — 63-59

Предварительный финал

Буллин — Сидней — 71-79

Большой финал

Составы участников финала

Данденонг — Сидней — 52-47

Примечания

Ссылки 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 2004/2005
Финалы ЖНБЛ